Шкодер — албанский топоним. Может означать:
 Шкодер — озеро на территории Черногории и Албании.
 Шкодер — город в Албании.
 Шкодер — область на северо-западе Албании.
 Шкодер — округ в области Шкодер, Албания.
  — муниципалитет.
 Шкодер — вилайет Османской империи.
 Шкодринский санджак